es un personaje ficticio y protagonista de la serie de anime Taiho Shichauzo, de Kōsuke Fujishima. Su voz japonesa fue interpretada por Sakiko Tamagawa y su voz en Hispanoamérica está doblada por Laura Olazábal. En la versión en imagen real fue interpretada por la actriz Misaki Ito.

Descripción 

Natsumi es una sargento en la Estación ficticia Bokuto en Sumida, Tokio. Ella es muy extrovertida y relajada de sobremanera. A menudo demuestra una fuerza sobrehumana superada en el anime solamente por Shoji Tokairin y es una entusiasta de las motocicletas, es capaz de maniobras de alto riesgo en motos y autos. Natsumi tiene un apetito voraz para la comida y el alcohol, y se sabe que suele aparecer en el trabajo con resaca. Ella es también una impuntual crónica. A pesar de tener muchos malos hábitos, es una excelente oficial de policía y muy capaz, tomando su trabajo bastante en serio cuando es necesario. Mantiene una mini-moto, una Honda Motocompo (JR-2) en la patrulla Honda Today de Miyuki y la utiliza cuando se requiere una estrategia de flanqueo para capturar a algún criminal. Es destacada por la etiqueta "Natsumi" (en el sistema de transliteración Nihon-shiki) antes de su primer día en Bokuto en el comienzo del primer episodio del anime, posteriormente cambiada y re-etiquetada por "POLICÍA" en las apariciones posteriores y en el Model kit de Bandai del Honda Today. Cuando está fuera de servicio, usa una moto Yamaha RZV hasta que se daña al punto de no tener posibilidad de reparación durante la primera temporada. Ella es posteriormente estafada en la compra de un Subaru R-2, que está en un estado deplorable. Este coche es entonces completamente renovado y modificado por Miyuki en un nuevo auto patrulla. Ella utiliza el motor de la moto destrozada, modificando el coche para que su funcionamiento siga muy de cerca al de una motocicleta. En el manga, este coche funciona con motores dobles.

Natsumi también está bien familiarizada en las artes del judo y el kendo, siendo capaz de derrotar a sus oponentes durante las sesiones de entrenamiento con aparente facilidad. Su fuerza y su familiaridad con el combate cuerpo a cuerpo en complemento con la brillante mente de Miyuki en la creación de dispositivos o modificación de vehículos, han hecho que ella y Miyuki sean muy conocidas en la estación Bokuto. También es la única persona en la serie capaz de derrotar consistentemente las bolas rápidas de Strikeman, por lo que es llamada la chica Home-Run de parte de Strikeman y a veces Yoriko por esta razón.

Historia 

De acuerdo con la información de la serie, Natsumi nació el 12 de agosto de 1975. No se revela mucha información en la historia, más allá de que había vivido en Asakusa antes de inscribirse en la Academia del Departamento de Policía Metropolitano y que fue compañera de clase de Miyuki Kobayakawa antes de ser enviada en el resto del área metropolitana de Tokio.

Las dos se encontraron por casualidad cuando Natsumi llegaba tarde al trabajo en su primer día de servicio en la Estación Bokuto. Ella se asoció con Miyuki por un par de años. Pero durante un tiempo, Natsumi fue llamada por los cuarteles del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio a formar parte de una nueva unidad femenina de motocicletas en la que luego rechaza la invitación para entrenar más tiempo con ellos. Ella era conocida por enamorarse de hombres mayores como el Detective Tokuno y Kachou, el jefe de la División de Tráfico antes de conocer a Shoji Tokairin, quien se convirtió en su rival e interés amoroso. Natsumi y Miyuki, más adelante en la serie, rompen la coordinación de un sindicato de contrabando de automóviles que operaba a través del robo de vehículos de lujo, lo que lleva a la disolución del grupo. Debido a sus acciones, la asistente kaoruko Kinoshita las traslada a los cuarteles de la Policía Metropolitana de Tokio, como parte de su programa de formación especializada en la mejora de las habilidades de oficiales de policía relacionados con el trabajo. Durante la crisis de Hachi-Ichi-Go, ella y Miyuki demostraron su eficacia como agentes de la ley cuando aprehendieron al agente de policía renegado Tadashi Emoto cuando él trató de suicidarse saltando desde los pisos superiores de la Torre de Tokio. Ella también fue enviada a Los Angeles en Estados Unidos junto a Miyuki como parte de un programa oficial de intercambio extranjero con el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Al final de la serie, Natsumi es reclutada para servir en el SAT y fue un operativo destinado a la Policía Metropolitana de Tokio. Su asociación con Miyuki y la posterior transferencia al Equipo Especial de Asalto terminó casi en malos términos, lo que casi destruye su amistad hasta que las dos solucionaron sus diferencias cuando Miyuki le dijo Natsumi que ella no era lo suficientemente abierta como para aceptar su partida. Fue reemplazada en la estación por Saori Saga, una "ex-alumna" de ella y Miyuki que salvaron durante sus días de oficial de policía antes de que Saori llegara a la estación.

Ella estuvo temporalmente en Bokuto otra vez antes de ser trasladada a ser entrenado por el Pelotón JGSDF Ranger antes de ser reasignada de nuevo a Bokuto, actúa como tercera compañera de Miyuki después de que Saori deja Bokuto al ser reubicada en otra estación.

Véase también 

 Kōsuke Fujishima
 Taiho Shichauzo

Referencias 

Taiho Shichauzo
Kōsuke Fujishima
Personajes de manga y anime
Kendokas ficticios
Personajes femeninos en anime y manga